Татьяна Анатольевна Бабакова (род. 10 апреля 1948) — советский и российский учёный-педагог, доктор педагогических наук, профессор, специализируется в области педагогики высшей школы и экологического образования.

Биография 
В 1971 году окончила биологический факультет Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ).

В 1977 году защитила диссертацию кандидата педагогических наук в НИИ содержания и методов обучения АПН СССР (г. Москва) и начала работать на кафедре педагогики и психологии ПетрГУ.

В 1996 году защитила диссертацию доктора педагогических наук в Институте общего среднего образования РАО (г. Москва).

В 2000 году присвоено ученое звание профессора, в 2008 году избрана академиком Международной академии наук педагогического образования (МАНПО).

Член Научного совета по проблемам экологического образования при Президиуме РАО.

Труды 
Автор и соавтор более 170 публикаций.
 
 
 
Соавтор учебников учебно-методического комплекса «Моя Карелия» для учащихся 6—9 классов общеобразовательных учреждений Республики Карелии (раздел «Биология. Экология»).
Монографии
 
 
Учебные пособия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статьи в научных журналах

Награды и премии 
 Бронзовая медаль ВДНХ (1974)
 Нагрудный знак «За активную работу в Педагогическом обществе РСФСР» (1985)
 Серебряная медаль ВДНХ (1988)
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1999) — за заслуги в научной работе, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2005)
 Медаль К. Д. Ушинского (2015)

Примечания

Литература 
 
 
 

Выпускники ПетрГУ
Преподаватели ПетрГУ